

Carriera 
Il suo canale principale è stato aperto nel giorno 11 febbraio 2007. È diventato celebre per i suoi video in cui usa diversi strumenti musicali sia per cover che per brani composti da lui. Nel 2014 pubblica il suo primo album, Anchor, i cui generi spaziano dal folk al rock. Il 22 settembre 2016 ha pubblicato un video in cui annunciava la sua serie di chitarre a 6 e 8 corde, prodotte dalla Chapman Guitars. Il 30 agosto 2017 pubblica il suo secondo album, The Scene Is Dead, di genere metal. Il 28 agosto 2017 ha pubblicato una cover di Psychosocial dove verso la fine del video appare Corey Taylor, frontman degli Slipknot.

Nel 2018 fonda, insieme ad Andrew Huang, i First of October, un duo musicale che si ritrova in studio col solo scopo di registrare un intero album in dieci ore senza aver composto nemmeno un brano di esso. Ne hanno pubblicati tre fino ad oggi: Ten Hours (2018); Gourmet Ravioli (2019); Gotta Record Everything Good (2021).

Il 30 agosto 2019, Scallon, con la collaborazione di Sweetwater Sound ha ottenuto il Guinness dei primati per la più grande pedaliera di effetti per chitarra del mondo.

Premi e riconoscimenti 
 Guinness dei primati
30 agosto 2019 - Per la più grande pedaliera di effetti per chitarra

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni